Live from Le Cabaret е третият албум на живо на американската поп-рок група Maroon 5. Записан е в Le Cabaret в Монреал, Канада.

Списък с песните 
 If I Never See Your Face Again – 4:14
 Makes Me Wonder – 4:36
 Harder to Breathe – 2:54
 The Sun – 8:21
 Secret – 5:38
 Shiver – 5:28
 Won't Go Home Without You – 3:40
 Sunday Morning – 5:47
 Little of Your Time – 3:42
 "Sweetest Goodbye – 11:27
 She Will Be Loved – 4:41
 This Love – 5:09

Албуми на Маруун Файв
Музикални албуми от 2008 година